NGC 1342 (другое обозначение — OCL 401) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Персея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Четыре звезды-члена скопления были определены как «химически пекулярные».

Примечания 

1342
Персей (созвездие)
Рассеянные скопления